Homscheid ist 
 der Name der Geschwister
Albert Homscheid, Träger des Bundesverdienstkreuzes
Maria Homscheid
 ein Ortsteil der Gemeinde Sankt Katharinen (Landkreis Neuwied) in Rheinland-Pfalz